Ombytta roller kan syfta på:

 Ombytta roller (TV-serie) – en TV-serie med Penelope Keith i huvudrollen från 1979–1981
 Ombytta roller (bok) – en barnbok av Francine Pascal
 Ombytta roller (film, 1995) – en amerikansk film från 1995 originaltitel The Great Mom Swap
 Ombytta roller (film) – en amerikansk film från 1983 originaltitel Trading Places
 Ombytta roller (film, 1940) – en amerikansk film från 1940 originaltitel Turnabout
 Ombytta roller (film, 1920) – en svensk film från 1920